Berwyn kan syfta på följande platser:

USA 

 Berwyn, Illinois, ort, Cook County, 
 Berwyn (ort i USA, Pennsylvania), Chester County, 

Robotskapade USAförgreningar